Termenul „Louise” se poate referi la:

Louise o variantă a numelui de botez „Luiza” sărbătorit la 15 martie

Lacul Louise din Parcul Național Banff, Alberta, Canada
Saint-Louis (Senegal) oraș în Senegal
Saint-Louis (Haut-Rhin) oraș în Franța
Saint Louis University SUA

Tina Louise (*n.1934), artistă din SUA
Madonna, Louise Ciccone 
 Marie Louise Dugès La Chapelle 
Marie Louise Élisabeth de Bourbon, (din dinastia franceză)
Luiza Zavloschi (prima femeie primar din Romania)

Vezi și
Listă de zile onomastice